Jacques Isnardon (1860-1930), chanteur d'opéra français, baryton-basse ; 
 Lucy Isnardon (1876-?), chanteuse d'opéra française, soprano ;
 Monique Isnardon (?), technicienne spécialisée dans le montage cinématographique ; 
 Pierre Isnardon (?), directeur de la photographie ; 
 René Isnardon (?), directeur des studios Franco-Film de Nice
 Robert Isnardon (1918), technicien spécialisé dans le montage cinématographique.

Notes et références